Hochfichtel Berg är ett berg i Tjeckien, på gränsen till Österrike.   Det ligger i regionen Södra Böhmen, i den sydvästra delen av landet,  km söder om huvudstaden Prag. Toppen på Hochfichtel Berg är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Hochfichtel Berg är huvudsakligen kuperad. Den högsta punkten i närheten är Plechý / Plöckenstein,  meter över havet,  km nordväst om Hochfichtel Berg. Runt Hochfichtel Berg är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Volary,  km norr om Hochfichtel Berg. Omgivningarna runt Hochfichtel Berg är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Södra Böhmen
Berg i Tjeckien 1000 meter över havet eller högre

Artiklar med robotjusterad position